Blue Grass – profumo di Elizabeth Arden

Film
 Blue Grass – film del 1915 diretto da Charles M. Seay
 Blue Grass – film del 1992 con Christopher Aber
 No Morals Among Us (o Blue Grass) – film del 2015

Geografia 
 Blue Grass – città dell'Iowa

Voci correlate 
 Bluegrass - Tipo di musica